Le musée national des Arts et Traditions populaires peut faire référence à plusieurs musées :

 le musée national des Arts et Traditions populaires à Alger (Algérie) ;
 le musée national des Arts et Traditions populaires à Paris (France), fermé en 2005 ;
 le musée national des Arts et Traditions populaires à Rome (Italie).

Voir aussi